Emile Vergeylen, Belgisch syndicalist en politicus
 Julien Vergeylen, Belgisch syndicalist en politicus
 Nico Vergeylen, Belgisch tafeltennisser